Temető Sándor szovjet nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása tanár, elvégezte a Lembergi Testnevelési Főiskolát, majd a Kamenec-Podolszki Pedagógiai Főiskolát.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsga megszerzését követően, különböző szintű labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. Ellenőrei, sportvezetői javaslatára került a legmagasabb osztály játékvezető tagjai közé. Első ligás mérkőzéseinek száma: 109

Szovjet játékvezetői elv
 Össz-szövetségi játékvezető
 a Szovjetunió területén vezetnek
 Köztársasági játékvezető
 köztársaság egy-egy területén vezetnek
 I.-, II.-, III. osztályú játékvezető
 városi, járási területen vezetnek
 Van önálló partbírói keret
 ők csak segédkeznek, nemzetközi mérkőzéseken a partbírók innen kerülnek ki.

Nemzetközi játékvezetés
A Szovjet labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. 1980-ban Észak-Koreában egy tízcsapatos nemzetközi tornán a döntő találkozó vezetésével bízta meg a jelen lévő FIFA Játékvezető Bizottság. A döntőben, Magyarország az NDK-val játszott. Nemzetközi kupatalálkozóinak száma: 32

Sikerei, díjai 
1981-ben a Szovjetunió tíz legjobb játékvezetője közé választották, még ebben az évben bekerült a kontinens száz legjobbja játékvezetője közé. Kárpátaljai játékvezető sem előtte, sem utána nem kapott ilyen elismerést.

Források
 Igazi Kárpáti Igaz Szó (2008. augusztus 23.)

Szovjet labdarúgó-játékvezetők
Beregszásziak